Salmann steht für:

 Salmann (Rechtsbegriff), veraltet für Treuhänder oder Notar

 Salmann (Gemeinde Wettmannstätten), Ortsteil von Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Elmar Salmann (* 1948), ein deutscher Theologe und 
 Salmann Cleman (um 1299 bis um 1359), Bischof von Worms

Siehe auch:
 Salman
 Sahlmann
 Sallmann
 Saalmann
 Salmannsweiler